A peso d'oro – cortometraggio muto italiano del 1918 diretto da Riccardo Tolentino
A peso d'oro (El Dorado) – film spagnolo del 1988 diretto da Carlos Saura
A peso d'oro (Eldorádó) – film ungherese del 1989 diretto da Géza Bereményi